Wildest Dreams (Tina Turner), een album van Tina Turner.
 Wildest Dreams (Saga), een album van Saga.
 Wildest Dreams (toneelstuk), een toneelstuk van Alan Ayckbourn.
 Wildest Dreams (Iron Maiden), een single van Iron Maiden.
 Wildest Dreams (Taylor Swift), een single van Taylor Swift.